São Sebastião do Uatumã, amtlich Município de São Sebastião do Uatumã, ist eine brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Amazonas.

Namensherkunft 

Benannt ist die Gemeinde nach dem Heiligen Sebastian und dem Fluss Rio Uatumã.

Geografie

Lage 
Die Stadt liegt 247 km von der Hauptstadt des Bundesstaates (Manaus) entfernt.

Nachbargemeinden sind Urucará, Itapiranga, Silves und Presidente Figueiredo.

Klima 
In der Stadt herrscht Tropisches Klima (Monsun), nach der Effektive Klimaklassifikation von Köppen und Geiger Am. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 27,3 °C. Jährlich fallen etwa 2105 mm Niederschlag. In den meisten Monaten des Jahres gibt es starke Niederschläge. Die Trockenzeit ist kurz.

Geschichte 

Von 1989 bis 2017 lag die Gemeinde in der geostatistischen Mesoregion Centro Amazonense (Zentral-Amazonien) in der Mikroregion Parintins.

Wissenschaft

In der Nähe des Ortes wurde der 325 Meter hohe Atto-Turm errichtet, ein deutsch-brasilianisches Projekt, das der Erforschung des Bioms Tropischer Regenwald dient, und am 22. August 2015 eröffnet.

BIP pro Kopf und HDI 
Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag 2011 bei 6.139 Real, der Index der menschlichen Entwicklung (HDI) bei 0,577.

Weblinks 

 Informationen zur Präfektur (brasilianisches Portugiesisch)
 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – São Sebastião do Uatumã, AM, sozialstatistische Angaben (brasilianisches Portugiesisch)

Einzelnachweise 

Ort in Amazonas (Brasilien)
Município in Amazonas (Brasilien)
Gegründet 1981